Че́чель — українське прізвище. Відомі носії:

 Чечель Дмитро Васильович (? — 1708) — український військовий діяч.
 Чечель Микола Флорович (1891 — 1937) — політичний діяч.
 Чечель Микола Йосипович (1946) — український політик.
 Васильєв-Чечель Петро Гаврилович (1870 — 1920) — генерал-майор Російської Імператорської армії.
 Чечель Григорій Іванович (1931) — вчений, правник.
 Чечель Людмила Василівна (19 лютого 1956) — українська журналістка і письменниця. 
 Чечель Олексій Олексійович (1982) — офіцер ЗСУ.

Українські прізвища